Baków – miejscowość w Rumunii
 Baków – szczyt w Beskidzie Makowskim (w Paśmie Pewelskim)
 Baków – przysiółek w gminie Masłów w województwie kieleckim